Caraque peut désigner:
la caraque, un grand navire de la fin du Moyen Âge ;

 en Suisse romande, un (ou une) caraque (ou carac) est une petite pâtisserie composée d'une coque en pâte sablée fourrée d'une ganache et recouverte d'un sucre glace de couleur vert-pistache ;

 dans le Midi de la France, le mot caraque (usage populaire, sens péjoratif) désigne quelqu'un de sale. En effet, en occitan provençal et languedocien, le mot caraco signifie gitan, bohémien ;

 la ville canadienne de Caraquet, au Nouveau-Brunswick ;

 le Caraque est un cocardier de la manade Laurent ;

 le caraque désigne un cacao produit au Venezuela.